Тро́стянец () — село в Каневском районе Черкасской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 224 человека. Занимает площадь 1,35 км². Почтовый индекс — 19015. Телефонный код — 4736.

История 
В ХІХ веке село Тростянец было в составе Куриловской волости Каневского уезда Киевской губернии. В селе была Космодемьянская церковь.

Местный совет 
19015, Черкасская обл., Каневский р-н, с. Тростянец

Примечания

Ссылки 
 Тростянец на сайте Верховной рады Украины
 Историческая информация о селе Тростянец

Населённые пункты Каневского района (Черкасская область)